Це дискографія американського рок гурту Papa Roach, яка містить 9 студійних альбомів, один концертний альбом, 9 міні-альбомів, 1 збірку, 32 сингла, та 35 музичних відео.

Їх другий студійний альбом Infest (2000) став тричі платиновим. Успіх гурту продовжили наступні альбоми: золотий Lovehatetragedy (2002), платинові Getting Away with Murder (2004), The Paramour Sessions (2006), Metamorphosis (2009), Time for Annihilation (2010), The Connection (2012), та F.E.A.R. (2015). Їх останній альбом Crooked Teeth видано 19 травня 2017.

Альбоми

Студійні альбоми

Концертні альбоми

Збірки

Міні-альбоми

Сингли

В якості гостя

Відеографія

Відео-альбоми

Музичні відео

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Papa Roach на Myspace
 Papa Roach  на AllMusic
 

Papa Roach